Teredo — мережевий протокол, призначений для передачі IPv6 пакетів через мережі IPv4.
 Teredo — латинська назва роду двостулкових молюсків родини Teredinidae (корабельних червів).